Die NB I. Szabó László csoport 2007/08 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2007/08.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 14. Oktober, 11. und 25. November, 9. und 16. Dezember 2007, 17. Februar, 2., 16. und 30. März, 27. April sowie 18. Mai 2008. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Wie im Vorjahr lieferten sich der Titelverteidiger Aquaprofit NK und Csuti Antal SK Zalaegerszeg einen Zweikampf um den Titel, den Zalaergerszeg mit halben Punkt Vorsprung für sich entschied.
Aus der NB I/B. waren der Kazincbarcika Városi Sakk Club und Községi Sportegyesület Decs aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während Honvéd Budapest und Vasas Sport Club absteigen mussten.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: MTK Budapest spielte im Vorjahr als Postás MATÁV Sport Egyesület.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2007
Schachveranstaltung 2008